Хойя:

 Хойя () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хойя () — растение семейства Ластовнёвые.
 Лес Хойя () — лес, расположенный к западу от города Клуж-Напока.

Персоналии 
 Хойя, Бенхамин (род. 1993) — американский футболист мексиканского происхождения, полузащитник клуба «Некакса».
 Хойя, Хуан (1934—2007) — перуано-уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего.

См. также 
 Hoya Corporation — японская компания, производитель фототехники, оптики, электроники и другой продукции.